FC Barcelona (basquete)

Esta é uma '''lista de Basquetebolistas do FC Barcelona.

Por temporada

2015-16 

tecnico =  Georgios Bartzokas
 auxiliares =  Christos Pappas,  Josep Maria Berrocal e  Pino Grdović

2016-17

2017-18 

Técnico: Sito Alonso

Treinadores

Treinadores desde 1974:

Jogadores Notáveis

Listas do Futbol Club Barcelona
Listas de basquetebol
Basquetebolistas do FC Barcelona (basquete)